Pläschke bzw. Plaeschke ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Plaeschke (1928–2002), deutscher Indologe, Orientarchäologe und Bibliothekar